Karup Kirke har flere placeringer:

 Karup Kirke (Frederikshavn Kommune) – Frederikshavn kommune
 Karup Kirke (Viborg Kommune) – Viborg Kommune